Bors, commune française de la Charente, dans le canton de Charente-Sud
 Bors, commune française de la Charente, dans le canton de Tude-et-Lavalette
Bors, sans autre précision, est cité dans le poème d’Aragon, Le conscrit des cent villages, écrit comme acte de Résistance intellectuelle de manière clandestine au printemps 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale
 Bors est un autre nom pour Bohort, un chevalier de la légende arthurienne
 Borș, commune roumaine du județ de Bihor
 Borș, fait référence à un condiment roumain qui entre dans la composition des ciorba.

Notes 

Homonymie de toponyme